Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Empire Slovak Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu je nejvýše nasazená česká tenistka Barbora Záhlavová-Strýcová, jež ve finále podlehla druhé nasazené Anně Karolíně Schmiedlové 4–6, 2–6.

Nasazení hráček 
  Barbora Záhlavová-Strýcová'' (finále)
  Anna Karolína Schmiedlová (vítězka)
  Julia Glušková (1. kolo)
  Petra Martićová (2. kolo)
  Anna-Lena Friedsamová (2. kolo)
  Jovana Jakšićová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková   Vesna Doloncová (1. kolo)

 Pavouk 

{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=195

|RD1-seed1=1
|RD1-team1={{nowrap| Barbora Záhlavová-Strýcová}}
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Aleksandra Krunićová
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=2
|RD1-score2-3=3

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Lesja Curenková
|RD1-score3-1=61
|RD1-score3-2=65
|RD1-score3-3= 
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Anna Karolína Schmiedlová
|RD1-score4-1=77
|RD1-score4-2=77
|RD1-score4-3= 

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Barbora Záhlavová-Strýcová
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=2
|RD2-team2=
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=
| RD1-team02=  C Buyukakcayová
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03=
| RD1-team03=  L Hradecká
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04=  D Galfiová
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05=  M Brengleová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  V Golubicová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07=  C-A Mituová
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=77
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08=  B Krejčíková
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=65

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=  J Glušková
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  T Majericová
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=  O Rogowská
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12=  K Schmiedlová
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=  D Allertová
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=  V Kužmová
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=  A Krunićová
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16=  V Doloncová
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= M Brengleová
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= O Rogowská
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= A Krunićová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Dolní polovina 

| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=
| RD2-team01= L Curenková
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= S-s Čengová
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= D Kovinićová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= P Martićová
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= A-L Friedsamová
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=
| RD2-team06= K Siniaková
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= M Gasparjanová
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= L Curenková
| RD4-score01-1=61
| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Externí odkazy 
 Los ženské dvouhry Empire Slovak Open 2014  na stránce Mezinárodní tenisové federace

Empire Slovak Open
Tenisové turnaje na Slovensku
Ženský okruh ITF 2014